Copa Colombia 2014 var den tolfte säsongen av den colombianska fotbollsturneringen Copa Colombia, som spelas mellan lag i den högsta och näst högsta serien i landet. Turneringen spelades mellan den 29 juni 2014 och 12 november 2014. Atlético Nacional vann turneringen förra säsongen och är således regerande mästare. Vinnaren av turneringen kvalificeras till Copa Sudamericana 2015.

Första omgången
De tvä bästa i varje grupp samt de fyra främsta tvåorna går vidare till slutspelet.

Slutspel

Se även
Copa Sudamericana 2015
Categoría Primera A 2014

2014 i Colombia
Fotboll i Colombia
Fotbollssäsongen 2014